Paramotor je oznaka za pogonski del motornega padala ali pa motornega jadralnega padala. Paramotor sestoji iz motorja, propelerja in zaščitne kletke. Motor je po navadi manjši dvotaktni bencinski z delovno prostornino med 80cc in 350cc. Porabi približno eno am. galono (3,78 l) na uro. Obstajajo pa tudi štiritkatni, wanklovi in električni motorji.

V veliko državah se z besedo "paramotor" označuje motorno padalo (ne pogonski sklop).

Primeri paramotorjev

Reference

Zunanje povezave
E-PAC  - electrčni paramotor
Scott-E  
Scout Safe Start g.
Parabatix Sky Racers
Eggmotor Project  

Letalski motorji